Лудвиг Алберт Гангхофер (; * 7 юли 1855 г. в Кауфбойрен; † 24 юли 1920 в Тегернзе) е германски писател.

Биография 
Син е на министерския съветник, известния лесничей Август Гангхофер и професорската дъщеря Шарлота Луис. Започва да следва през 1875 г. машиностроене в Мюнхен, сменя по-късно с история на литературата и философия в Мюнхен, Берлин и Лайпциг. Промовира през 1879 г. в Лайпциг.

Започва да пише театрални произведения. През 1881 г. става драматург във Виена и след това редактор. Между 1915 и 1917 г. той изпраща съобщения директно от западната и източната фронтова линия. След това е само писател. Неговите романи са най-много филмирани.

На 7 май 1882 г. той се жени за еврейката Катинка (род. Енгел) от Виена, която 1882 г. става католичка. Нейната сестра Берта Енгел е съпруга на Алфред Херман Фрид, който през 1911 г. получава Нобелова награда за мир.

Някои произведения 
 Der Herrgottschnitzer von Ammergau (Volksstück, 1880 (1890 a. a. Q.))
 Der Jäger von Fall (Hochlandroman, 1883) (Wissen-im-netz.info)
 Die Sünden der Väter, (роман, 1886)
 Edelweißkönig (Hochlandroman, 1886)
 Der Unfried (роман, 1888)
 Der Klosterjäger (исторически роман, 1892)
 Die Martinsklause (исторически роман, 1894)
 Die Fackeljungfrau (роман, 1894)
 Schloß Hubertus (роман, 1895)
 Die Bacchantin (роман, 1897)
 Das Schweigen im Walde (роман, 1899)
 Das Gotteslehen (исторически роман, 1899)
 Der Dorfapostel (Hochlandroman, 1900)
 Das neue Wesen (исторически роман, 1902)
 Der Hohe Schein (роман, 1904)
 Der Besondere, (повест, 1904)
 Gewitter im Mai (разкази/новели, 1904)
 Der Mann im Salz (исторически роман, 1906)
 Дамиан Цаг (разкази и новели, 1906)
 Waldrausch (Roman, 1907 (1908 a. a. Q.))
 Lebenslauf eines Optimisten (Автобиография, 3 Bde., 1909-1911)
 Der Ochsenkrieg (исторически роман, 1914)
 Die Trutze von Trutzberg (исторически роман, 1915)
 Reise zur deutschen Front (Bericht, 1915)
 Das große Jagen (роман, 1918)
 Der laufende Berg (Hochlandroman, 1920 (1897 a. a. Q.))
 Hochlandzauber (Kurzgeschichten / Novellen, 1931 posthum (?))
 Bergheimat (Kurzgeschichten / Novellen, 1933 posthum (?))
 Die Fuhrmännin (роман, 1942 posthum (?))

Снимани на филми

Литература 
 Franz Loquai (Hg.), Die Alpen. Eine Landschaft und ihre Menschen in Texten deutschsprachiger Autoren des 18. und 19. Jahrhunderts. Zitat von Ludwig Ganghofer: Die Begegnung aus Der Klosterjäger sowie kritisches Nachwort zu Ganghofer siehe Seite 477–480. Goldmann Verlag, München 1996. ISBN 3-442-07659-5
 Astrid Pellengahr/Jürgen Kraus, Kehrseite eines Klischees – Der Schriftsteller Ludwig Ganghofer. Band 6 der Kaufbeurer Schriftenreihe von Stadtarchiv und Heimatverein Kaufbeuren, erschienen im Bauer-Verlag Thalhofen, ISBN 978-3-934509-36-8
 Emil Karl Braito, Ludwig Ganghofer und seine Zeit. Löwenzahn Verlag, Innsbruck 2005. ISBN 3-7066-2388-9
 Gerd Thumser, Ludwig Ganghofer. Alpenkönig und Kinofreund, Ludwig Ganghofer (1855 – 1920) zum 150. Geburtstag. Bachmaier Verlag, München 2005, ISBN 3-931680-46-0
 Werner Koch, Ganghofers Haltung. Referat in zwei Teilen (Abhandlungen der Klasse der Literatur, Akademie der Wissenschaften und der Literatur in Mainz 5), Steiner Verlag, Wiesbaden 1979.
 Peter Mettenleiter, Destruktion der Heimatdichtung. Typologische Untersuchungen zu Gotthelf, Auerbach, Ganghofer (Untersuchungen des Ludwig-Uhland-Instituts der Universität Tübingen 34), Tübinger Vereinigung für Volkskunde e.V., Tübingen 1974.

Външни препратки 

 
 Произведения на Лудвиг Гангхофер в Wissen-im-netz.info
 Ludwig Ganghofer Year in Kaufbeuren

Германски драматурзи
Германски автори на исторически романи
Германски военни кореспонденти
Хора от Първата световна война
Възпитаници на Лайпцигския университет
Родени в Бавария